Антас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Рибейра-ду-Помбал. Население составляет 11 838 человек на 2006 год. Занимает площадь 383,991 км². Плотность населения — 30,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.158.399,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.956,63 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия